Dragon Age – seria komputerowych gier fabularnych autorstwa BioWare.
 Dragon Age: Początek – gra komputerowa stworzona przez BioWare.
 Dragon Age: Początek – Przebudzenie – dodatek do gry Dragon Age: Początek.
 Dragon Age II – gra komputerowa stworzona przez BioWare.
 Dragon Age: Inkwizycja gra komputerowa stworzona przez BioWare.
 Dragon Age: Dawn of the Seeker – film anime wydany w 2012 roku.
 Dragon Age – papierowa gra fabularna.
 Dragon Age: Utracony tron – książkowy prequel gry.
 Dragon Age: Powołanie – druga książka, której wydarzenia rozgrywają się w świecie Dragon Age.
 Dragon Age: Rozłam – trzecia powieść czerpiąca z uniwersum Dragon Age.
 Dragon Age Journeys – przeglądarkowa gra rozgrywana w świecie Dragon Age.
 Dragon Age Legends – przeglądarkowa gra rozgrywana w świecie Dragon Age dostępna na portalu Facebook.
 Dragon Age: Redemption – serial internetowy.
 Dragon Age: Warden's Fall – fanowski miniserial internetowy, który dzieje się po finale gry Dragon Age: Początek a przed Dragon Age: Początek – Przebudzenie.